Übleis ist der Familienname folgender Personen:

 Adi Übleis (1937–2022), österreichischer Trabrennfahrer
 Emmerich Übleis (1912–1942), österreichischer Widerstandskämpfer
 Hans-Peter Übleis (* 1951), österreichischer Verleger
 Heinrich Übleis (1933–2013), österreichischer Jurist und Politiker (SPÖ)